Wildenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Wildenauer (1877–1967), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Bergsteiger, Höhlenforscher und Sachbuchautor
 Ingold Wildenauer (1938–2013), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Johannes Sylvius Egranus (eigentlich: Johannes Wildenauer; * um 1480, † 1535), deutscher Theologe, Humanist, Reformator und Freund Martin Luthers
 Miriam Wildenauer (* 1970), deutsche Philosophin